Buena Esperanza kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Buena Esperanza, Argentina, ort, San Luis,

Mexiko 

 Buena Esperanza, Mexiko, ort, Quintana Roo, Bacalar, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar